Гран-при Сан-Марино 2003 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 20 апреля 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:22,491
 Братья Шумахеры (Михаэль и Ральф) приняли участие в гонке, несмотря на смерть их матери накануне. В знак уважения к их потере гонщики-призёры (Кими Райкконен и Рубенс Баррикелло, которые заняли 2-е и 3-е места соответственно) не стали разбрызгивать шампанское на подиуме. На пресс-конференции место Шумахера занял Жан Тодт.
 Это 297-й Гран-при в истории команды Минарди. Таким образом, итальянская команда установила абсолютный рекорд по количеству Гран-при без побед в истории Формулы-1, отобрав его у команды Эрроуз.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино